ARAF, або Серин/треонінова протеїн кіназа A-Raf() — білок, який кодується геном ARAF, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 606 амінокислот, а молекулярна маса — 67 585.

ARAF — це протоонкоген, який бере участь у регуляції клітинного росту та диференціації та належить до родини Raf-кіназ.
Ген ARAF складається з 16 екзонів, які формуються приблизно 10 тис. нуклеотидами. Білок має сайт для зв'язування з АТФ, іоном цинку.

Взаємодія 
ARAF показав взаємодію з наступними білками:
 EFEMP1
 MAP2K2
 PRPF6
 RRAS
 TIMM44
 TH1L

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Сигнальні системи клітин
Протеїнкінази